Café Vivaldi er en dansk kæde af caféer, der blev etableret i 1999 i Slagelse. Ejeren bag Café Vivaldi konceptet overtog en blomsterbutik med navnet ”Vivaldi Blomster” og ombyggede den i stil med de små hyggelige caféer i Paris. Caféen i Slagelse blev solgt fra 3 år senere, men drives fortsat under navnet Café Vivaldi, men den er ikke en del af kæden eller konceptet. Der er i dag 17 caféer, men 3 nye er på vej i slutningen af 2019. De drives alle under samme koncept og bærer navnet, og det registrerede varemærke Café Vivaldi.

Caféer

Eksterne henvisninger 

https://vivaldicatering.dk/

Cafékæder i Danmark
Slagelse
Etableret i 1999